

Patronyme 

 Alberto Winkler (1932-1981), rameur d'aviron italien ;
 Alexander Winkler (1865-1935), compositeur russe ;
 Alfred Winkler (né en 1946), homme politique allemand ;
 Alois Winkler (1838-1925), homme politique autrichien ;
 Andrea Winkler (né en 1972), écrivain autrichien ;
 Andreas Winkler (né en 1969), footballeur allemand ;
 Angela Winkler (née en 1944), actrice allemande ;
 Annette Winkler (née en 1959), dirigeante d'entreprise allemande ;
 Anton Winkler (1954-2016), lugeur allemand ;
 Arthur Winkler (1865-1944), sculpteur allemand ;
 August Fürchtegott Winkler (1770-1807), métallurgiste allemand ;
 Bernhard Winkler (né en 1966), footballeur allemand ;
 Bruno Winkler (1889-1960), écrivain allemand ;
 Charles Winkler (1834-1908), architecte des Monuments historiques en Alsace;
 Charles Winkler, acteur, scénariste et producteur américain ;
 Christoph Winkler (né en 1967), chorégraphe allemand ;
 Clemens Winkler (1838-1904), chimiste allemand ;
 Danny Winkler (né en 1973), footballeur allemand ;
 Dieter Winkler (né en 1956), écrivain allemand ;
 Eike-Meinrad Winkler (1948-1994), anthropologue autrichien ;
 Emil Winkler (1835-1888), ingénieur allemand ;
 Eugen Gottlob Winkler (1912-1936), essayiste allemand ;
 Franz Winkler (1890-1945), homme politique autrichien  ;
 Gerd Winkler (né en 1951), biathlète allemand ;
 Gerhard Winkler (1906-1977), compositeur allemand ;
 Günther Winkler (né en 1929), juriste autrichien ;
 Hans Winkler (1877-1945), botaniste allemand ;
 Hans Winkler (né en 1945), diplomate autrichien ;
 Hans Günter Winkler (1926-2018), cavalier allemand ;
 Harald Winkler (né en 1962), bobeur autrichien ;
 Heinz Winkler (1910-1958), homme politique allemand ;
 Heinz Winkler (né en 1949), cuisinier allemand ;
 Heinz Winckler (né en 1978), chanteur sud-africain ;
 Heinrich August Winkler (né en 1938), historien allemand ;
 Henry Winkler (né en 1945), acteur et producteur américain ;
 Hermann Winkler (né en 1963), homme politique allemand ;
 Hubert Winkler (1875-1941), botaniste allemand ;
 Irwin Winkler (né en 1931), producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Jenny Winkler (née en 1979), actrice allemande ;
 Joey Grit Winkler (née en 1975), actrice allemande ;
 Johan Winkler (1898-1986), journaliste et écrivain néerlandais ;
 Johannes Winkler (1897-1947), pionnier allemand de la conquête de l’espace ;
 Josef Winkler (homme politique) (né en 1950), homme politique autrichien ;
 Josef Winkler (né en 1953), écrivain autrichien ;
 Josef Philip Winkler (né en 1974), homme politique allemand ;
 Joseph Winkler (1665−1748), tailleur de pierres autrichien ;
 Karl Gottfried Theodor Winkler, dit Theodor Hell, (1775–1856), écrivain allemand ;
 Karl-Heinz Winkler (né en 1948), homme politique allemand ;
 Kati Winkler (née en 1974), patineuse artistiques allemande ;
 Klaus Winkler (1934–2000), spécialiste allemand de théologie ;
 Konrad Winkler (né en 1955), skieur allemand ;
 Kurt Alexander Winkler (1794–1862), métallurgiste allemand ;
 Marcel Winkler (née en 1970), athlète sud-africaine ;
 Margaret J. Winkler, productrice de films d’animation américaine ;
 Markus Maria Winkler (né en 1975), acteur allemand ;
 Mathias Winkler (1682-?), tailleur de pierre autrichien ;
 Max Winkler (1875–1961), homme politique allemand ;
 Max Winkler (1983-), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Mel Winkler (1941-2020), acteur américain ;
 
 Paul Winkler (1898-1982), journaliste, auteur, éditeur d'origine hongroise installé en France ;
 Paul Winkler (1913-1996), footballeur allemand ;
 Paul Winkler (né en 1939), réalisateur allemand installé en Australie ;
 Paul A. Winkler (né en 1989), acteur américain.
 Peter Winkler, mathématicien et informaticien théoricien ;
 Ron Winkler (né en 1973), écrivain allemand ;
 Ronny Winkler (né en 1971), patineur artistique allemand ;
 Sebastian Winkler (né en 1978), acteur allemand ;
 Sieglinde Winkler (née en 1966), skieuse autrichienne ;
 Tiberius Cornelis Winkler (1822-1897), naturaliste néerlandais ;
 Volker Winkler (né en 1957), coureur cycliste allemand ;
 Walfried Winkler (1904-1982), motard allemand ;
 Walter Theodor Winkler (1914–1984), psychiatre allemand ;
 Walter Winkler (1943-2014), footballeur polonais ;
 Werner Winkler (né en 1964), écrivain allemand ;
 Willi Winkler (1903-1967), footballeur allemand ;
 Woldemar Winkler (1902–2004), peintre et dessinateur allemand
 Wolfgang Winkler (1940-2001), lugeur allemand ;
 Wolfgang Winkler (né en 1943), acteur allemand.

Toponyme 

 Comté de Winkler, au Texas ;
 Winkler (Manitoba), ville canadienne.

Autre 
 Brauerei Winkler, brasserie allemande.
 Méthode de Winkler, méthode de dosage chimique.
 Winkler Prins, encyclopédie en néerlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien